Sarita Colonia puede referirse a:

 Sara Colonia Zambrano (1914-1940), santa popular peruana conocida como Sarita Colonia o simplemente La Sarita.
 Sarita Colonia, grupo musical peruano de rock (llamado anteriormente La Sarita).
 Sarita Colonia, álbum musical del grupo musical peruano de rock Los Mojarras.
 «Sarita Colonia», canción del grupo musical peruano de cumbia llamado Grupo Maravilla.
 «Sarita Colonia», canción del grupo musical peruano de rock Los Mojarras.
 «Sarita Colonia», canción de la cantante vernacular peruana Dina Páucar.
 Sarita Colonia, miniserie peruana que hace referencia a la vida y milagros realizados por Sarita Colonia.
 Por la Sarita, miniserie peruana que hace referencia a la vida y milagros de Sarita Colonia.
 Penal Sarita Colonia, recinto penitenciario de El Callao.